Il doppio maschile degli Internazionali BNL d'Italia 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Fabrice Santoro e Nenad Zimonjić erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato insieme.

Santoro ha fatto coppia con Richard Gasquet, ma ha perso in semifinale contro Zimonjic, che ha fatto coppia con Daniel Nestor, ma ha perso in finale.

Bob Bryan e Mike Bryan hanno vinto in finale 3–6, 6–4, 10–8, contro Daniel Nestor e Nenad Zimonjić.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (finale)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (secondo turno)
 Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (secondo turno)

 Simon Aspelin /  Julian Knowle (secondo turno) 
 Arnaud Clément /  Michaël Llodra (secondo turno) 
 Jonas Björkman /  Kevin Ullyett (semifinale) 
 Paul Hanley /  Leander Paes (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Internazionali BNL d'Italia 2008
ATP Tour 2008